Крейт - конструкционный элемент модульных систем радиоэлектроники.
 Крёйт, Вилли